

Biografia 
Monsignor Gabino Miranda Melgarejo è nato a Piscaya, piccolo villaggio del distretto di Pichirhua, il 19 febbraio 1960.

Formazione e ministero sacerdotale 
Ha compiuto gli studi ecclesiastici nel seminario minore "San Francisco Solano" e nel seminario maggiore "Nuestra Señora Virgen de Cocharcas" di Abancay.

Il 17 dicembre 1987 è stato ordinato presbitero per la diocesi di Abancay. In seguito è stato vicario parrocchiale delle parrocchie di San Geronimo ad Andahuaylas dal 1988 al 1990, di Santa Catalina a Curahuasi dal 1990 al 1995 e di San Francesco a Chuluanca nel 2001, rettore del seminario maggiore dell'arcidiocesi di Ayacucho e parroco della cattedrale della medesima arcidiocesi dal 1995 al 2001. Nel 2003 ha conseguito la licenza in teologia presso l'Università di Navarra. Tornato in patria è stato parroco della parrocchia di San Giacomo Apostolo a Talavera dal luglio del 2003 alla nomina episcopale. Apparteneva alla Società Sacerdotale della Santa Croce, un'associazione della Chiesa Cattolica composta di chierici secolari intrinsecamente unita alla prelatura dell'Opus Dei.

Ministero episcopale 
Il 3 luglio 2004 papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo ausiliare di Ayacucho e titolare di Usula. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 21 agosto successivo dall'arcivescovo metropolita di Ayacucho Luis Abilio Sebastiani Aguirre, coconsacranti l'arcivescovo Rino Passigato, nunzio apostolico in Perù, e il vescovo di Abancay Isidro Sala Ribera.

Nel maggio del 2009 ha compiuto la visita ad limina.

Il 24 maggio 2013 papa Francesco ha accettato la sua rinuncia all'incarico e al titolo episcopale. Poco prima era stato accusato di aver molestato dei minori, presi di mira durante la confessione. Nel luglio dello stesso anno la Santa Sede lo ha condannato alla pena canonica della dimissione dallo stato clericale "per comportamenti sessuali inappropriati".

Mesi dopo il cardinale Juan Luis Cipriani Thorne ha affermato che il procedimento contro monsignor Gabino Miranda sarebbe parte di una strategia per screditarlo davanti all'opinione pubblica orchestrato da persone a lui avverse. Monsignor Gabino Miranda, con una lettera inviata il 1º luglio al segretario della Congregazione per la dottrina della fede, Luis Francisco Ladaria Ferrer, ha negato le accuse, denunciando di essere vittima di un processo ingiusto da parte dei tribunali vaticani, riconoscendo però che in una precedente lettera a papa Benedetto XVI, spedita in febbraio, aveva confessato al papa di aver commesso "imprudenze" assicurando però allo stesso tempo che queste "supposte mancanze non potevano essere classificate come delitti". Per questo riteneva "sproporzionata" la misura stabilita dalla Congregazione per la dottrina della fede.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santorio
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Giovanni Francesco Albani
 Cardinale Carlo Rezzonico
 Cardinale Antonio Dugnani
 Arcivescovo Jean-Charles de Coucy
 Cardinale Gustave-Maximilien-Juste de Croÿ-Solre
 Vescovo Charles-Auguste-Marie-Joseph Forbin-Janson
 Cardinale François-Auguste-Ferdinand Donnet
 Vescovo Charles-Emile Freppel
 Cardinale Louis-Henri-Joseph Luçon
 Cardinale Charles-Henri-Joseph Binet
 Cardinale Maurice Feltin
 Cardinale Jean-Marie Villot
 Arcivescovo Luigi Dossena
 Arcivescovo Luis Abilio Sebastiani Aguirre, S.M.
 Vescovo Gabino Miranda Melgarejo

Note

Collegamenti esterni 
 

Melgarejo